Beauplan peut faire référence à :

Patronyme

Amédée Rousseau dit Amédée de Beauplan (1790-1853), auteur dramatique et compositeur français ;
Arthur de Beauplan (1823-1890), auteur dramatique français, fils du précédent ;
Guillaume Levasseur de Beauplan (1595-1685), ingénieur et cartographe français ;
Robert de Beauplan (1882-1951),  journaliste et essayiste  français.

Toponyme
Beauplan, ancien hameau de Seine-et-Oise, aujourd'hui quartier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Voir aussi
Château de Beauplan sur la commune de Voreppe (Isère).

Homonymie de patronyme